Илокос (регион I, ) — один из 17 регионов Филиппин. Состоит из четырёх провинций, располагается на северо-западе Филиппин.

Административный центр региона — город Сан-Фернандо.

Провинции региона

Достопримечательности 

 Национальный парк «Сто островов»

Примечания 

Регионы Филиппин